Johan IV van Beieren (1437-1463), hertog van Beieren-München (1460-1463)
 Johan IV van Brandenburg (ca. 1261-1305), markgraaf van Brandenburg (1304-1305)
 Johan IV van Mecklenburg (voor 1370-1422), hertog van Mecklenburg-Schwerin (1384-1422)
 Johan IV van Monferrato (1413-1464), markgraaf van Monferrato (1445-1464)
 Johan IV van Nassau (1410-1475), graaf van Nassau-Dillenburg, heer van Breda (1442-1475)
 Johan IV van Portugal (1603-1656), koning van Portugal (1640-1656)
 Johan IV van Saksen-Lauenburg (?-1414), hertog van Saksen-Lauenburg (1401-1412)

Zie ook 
 Jan IV (doorverwijspagina)
 Johannes IV (doorverwijspagina)